Dijck ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham van Dijck (1635–1660), niederländischer Maler
 Christoffel van Dijck (um 1605–1669), niederländischer Drucker
 Floris van Dijck (1575–1651), niederländischer Maler, siehe Floris van Dyck
 José van Dijck (* 1960), niederländische Medienwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Van Dijck
 Dijk
 Deik
 Dieck
 Dike
 Dyck
 Dyke (Begriffsklärung)